Jedinstwo (, wiss. Transliteration  "Einheit") steht für:

 Jedinstwo (Gruppierung), russische sozialdemokratische Organisation, 1914 von G. W. Plechanow gegründet
 Jedinsto (Zeitschrift), deren Organ
 Jedinstwo (Partei), Vorgängerpartei von Einiges Russland

ru:Единство (значения)